Harold Masursky, een Amerikaans astronoom en geoloog.
 Masursky (planetoïde), een naar de Amerikaan vernoemde planetoïde.
 Masursky Award, een eveneens naar dezelfde man vernoemde wetenschapsprijs.